Финал НБА 2015 года — заключительная стадия регулярного чемпионата НБА в сезоне 2014/15 и окончание плей-офф. Чемпионы Восточной конференции «Кливленд Кавальерс», сыграли с чемпионами Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз».

«Голден Стэйт Уорриорз» обладал преимуществом своей площадки, так как показатель побед/поражений в сезоне, у них был лучше, чем у чемпионов Восточной конференции.

В финале серия прошла до четырёх побед по схеме: 2+2+1+1+1. 1-я, 2-я и 5-я игры прошли на площадке команды «Голден Стэйт Уорриорз». «Кливленд Кавальерс» были хозяевами площадки 3-й, 4-й и 6-й игр. Первая игра была сыграна 4 июня, а шестой заключительный матч прошёл 17 июня. «Голден Стэйт» победил «Кливленд» со счётом 4—2 и стал чемпионом НБА. Команда в четвёртый раз стала сильнейшей в Северной Америке. Предыдущие титулы «Уорриорз» завоевали в сезонах-1946/47, 1955/56 и 1974/75.

Леброн Джеймс и Джеймс Джонс вышли в пятый раз подряд в финал НБА.

Во второй раз в истории НБА главные тренеры, которые проводили первый сезон в лиге в качестве наставников команд, вывели свои клубы в финал. Ранее два главных тренера-дебютанта встречались в финале 1947 году, когда НБА была известна как БАА.

Арены

Предстояние

Голден Стэйт Уорриорз 
«Голден Стэйт Уорриорз» в седьмой раз вышли в финал НБА. «Уорриорз» закончили регулярный сезон с лучшим показателем побед/поражений, одержав 67 победы, и заняв первое место в Тихоокеанском дивизионе. «Голден Стэйт Уорриорз» в первом раунде победил в четырёх матчах «Нью-Орлеан Пеликанс», во втором раунде был сильнее «Мемфис Гриззлис» в шести играх. В финале Западной конференции «Уорриорз» выиграл у «Хьюстон Рокетс» в пяти матчах.

Кливленд Кавальерс 
«Кливленд Кавальерс» во второй раз вышли в финал НБА. «Кавальерс» закончили регулярный сезон с 53 победами и заняли первое место в Центральном дивизионе. «Кливленд Кавальерс» в первом раунде плей-офф победил в четырёх матчах «Бостон Селтикс», во втором раунде был сильнее «Чикаго Буллз» в шести играх. В финале Восточной конференции «Кавальерс» выиграл у «Атланта Хокс» в четырёх матчах.

Плей-офф 2015

Регулярный сезон

Серия

1 матч 

«Голден Стэйт Уорриорз» в овертайме победили «Кливленд Кавальерс» со счетом 108:100. Леброн Джеймс, набрав 44 очка при 18 бросках с игры в 38 попытках, установил личный рекорд результативности в играх плей-офф НБА, он также отдал 6 передач и сделал 8 подборов. Лучшим игроком «Уорриорз»  стал Стефен Карри, набравший 26 очков и сделавший 8 передач. Резервисты «Голден Стэйт» набрали 34 очка, а запасные «Кавальерс» – 9 баллов за результативность.  

За 24 секунды до конца основного времени матча «Кливленд Кавальерс» взяли тайм-аут, после которого Леброн Джеймс не забил потенциально победный трёхочковый бросок, а Иман Шамперт промахнулся после подбора во время броска сиреной об окончании основного времени матча. Во время дополнительного времени игроки «Уорриорз» сделали рывок двенадцать ноль с учетом концовки четвертой четверти.     
Во время овертайма Кайри Ирвинг усугубил травму левого колена полученную в первом матче финала Восточной конференции плей-офф НБА и не смог продолжить матч. Леброн Джеймс стал единственным игроком «Кавальерс» набравшим очки в овертайме.

2 матч 

Во втором финальном матче финала НБА «Кливленд Кавальерс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 95:93 сравняв счет в серии  1-1. Судьба поединка вновь решалась в овертайме. За полторы минуты до окончания основного времени «Кливленд» вел с преимуществом "+5", но сначала тремя очками отметился Харрисон Барнс (два с игры и одно со штрафного), а за считанные секунды до сирены защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри прорвался под чужой щит и сравнял счет. По ходу овертайма «Кавальерс» вели "+5", но сначала дважды с ближней дистанции отличился Дрэймонд Грин, а за 30 секунд до окончания встречи Стефен Карри, реализовав два штрафных броска, вывел вперед «Уорриорз». И все же последнее слово осталось за «Кливлендом»: Мэттью Деллаведова после промаха Джеймса, отборовшись за подбор, встал на штрафную линию и сделал счет 94:93 в пользу «Кавальерс», реализовав два штрафных за 10 секунд до конца, а финальную точку поставил Леброн Джеймс, которому удался один точный штрафной из двух.

Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 39 очков, 16 подборов и 11 результативных передач. Вторым по результативности у «Кавальерс» стал Тимофей Мозгов, у которого 17 очков и 11 подборов. В составе «Уорриорз» лучшим стал Клей Томпсон — 34 очка. Таким образом «Кливленд Кавальерс» впервые в своей истории одержали победу в финалах НБА

3 матч 

«Кливленд Кавальерс» на свой арене в третьем матч финальной серии НБА одержали победу над «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 96:91 и вышли вперед в серии — 2-1. В первой половине встречи «Кливленд» имел преимущество и отправился на большой перерыв с перевесом в семь очков, ни разу не позволив «Голден Стэйт» выйти вперед. В третьей четверти хозяева набрали 12 очков подряд и в какой-то момент разница достигала 20 баллов. Однако в заключительном отрезке «Уорриорз» начали стремительно сокращать отрыв и приблизились к сопернику вплотную. Тем не менее концовка осталась за «Кливлендом» — итоговый счет 96:91.

Самым результативным игроком «Кливленда» стал Леброн Джеймс, набрав 40 очков, совершив 12 подборов и отдав 8 передач. Лучшим в составе гостей стал Стефен Карри  (27 очков + 6 передач + 6 подборов + 3 перехвата).

4 матч 

«Голден Стэйт Уорриорз» победили «Кливленд Кавальерс» со счетом 103:82 и сравняли счет в серии — 2-2. Стив Керр произвел изменение в стартовой пятерке выпустив Андре Игуодалу вместо центрового Эндрю Богута. «Голден Стэйт» защищался против Леброна Джеймса более активно, по сравнению с предыдущими матчами финальной серии, использовав дабл-тим. Во второй четверти после фола Эндрю Богута, Джеймс разбил в кровь голову врезавшись в камеру сидевшего под кольцом оператора. В начале третьей четверти «Голден Стэйт» вел «+15», однако подопечным Дэвида Блатта удалось сократить отставание до трех очков. «Уорриорз» выиграли четвертую четверть со счетом 27:12, позволив «Кавальерс» реализовать лишь 2 броска с игры при 18 попытках. Запасные игроки «Кливленда» набрали всего 7 очков, при этом кавалеристы отправили в цель 4 трехочковых броска из 27 попыток.

Самым результативным игроком «Кливленда» стал Тимофей Мозгов, побив рекорд результативности в финалах НБА для незадрафтованных игроков, сделав дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. Леброн Джеймс набрал 20 очков, сделал 12 подборов и отдал 8 передач. Но он атаковал 50% с линии штрафного броска и забил 7 бросков с игры из 22 попыток. Лучшими в составе
«Голден Стэйт» были Стефен Карри (22 очка + 6 передач) и Андре Игуодала (22 очка + 8 подборов).

5 матч 

В Окленде на стадионе «Оракл-Арена» «Голден Стэйт Уорриорз» одержали победу над «Кливленд Кавальерс» со счетом 104:91. Стив Керр выставил стартовую пятерку без номинального центрового и дебют пятой игры остался за хозяевами, которые повели 8:2. Дэвид Блатт взяв тайм-аут усадил Тимофея Мозгова и перешел на игру легкой пятеркой, в итоге Тимофей провел на площадке 9 минут, не набрал ни одного очка, не отдал ни одной передачи и не совершил ни одного подбора. Первая половина прошла на равных и на большой перерыв игроки «Уорриорз» отправились с минимальным преимуществом в одно очко. К концу третьей четверти «Голден Стэйт» повели «+6», но их соперникам удалось сравнять счет. Тем не менее в итоге хозяева добились убедительной победы — 104:91.

Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс — на его счету трипл-дабл: 40 очков, 14 подборов и 11 передач, таким образом Джеймс стал вторым игроком  в истории финалов НБА после Джерри Уэста набравшим 40 очков и сделавшим трипл-дабл. В составе «Голден Стэйт» 37 очков набрал Стефен Карри.

6 матч 

В Кливленде на стадионе «Куикен Лоанс-Арена» «Голден Стэйт» оказался сильнее «Кавальерс» — 105:97. Начало шестого матча осталось за «Голден Стэйт» — к концу первой четверти подопечные Стива Керра вели «+13». Однако «Кавальерс» провели хорошую вторую четверть и ушли на перерыв с «-2», а сразу после большого перерыва вышли вперёд. В этот момент «Уорриорз» набрали 8 очков подряд, а к концу четверти их перевес составлял «+12». В какой-то момент преимущество «Голден Стэйт» составило максимальные 15 очков. «Кливленду» удалось сократить отставание до четырёх очков. Таким образом, «Голден Стэйт» выиграл серию 4-2. Команда в четвёртый раз стала сильнейшей в Северной Америке. Предыдущие титулы «Уорриорз» завоевали в сезонах-1946/47, 1955/56 и 1974/75.

Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс, набравший 32 очка, совершивший 18 подборов и сделавший 9 передач. Тимофей Мозгов сделал дабл-дабл — 17 очков и 12 подборов. Кроме того, в его активе 2 передачи и 4 блок-шота. Ещё один дабл-дабл сделал Тристан Томпсон (15 + 13 подборов). У «Голден Стэйт» трипл-дабл на счету у Дрэймонда Грина — 16 очков, 11 подборов и 10 передач. Лучшим игроком серии был признан игрок «Голден Стэйт» Андре Игуодала, став первым игроком в истории НБА не сыгравшим ни одного матча регулярного сезона в стартовом составе.

Составы команд

Голден Стэйт Уорриорз

Кливленд Кавальерс

Статистика игроков

Голден Стэйт Уорриорз 

|-
| style="text-align:left;"| Леандро Барбоза || 6 || 0 || 10.7 || .462 || .429 || 1.000 || 1.7 || 0.5 || 0.5 || 0.2 || 5.2
|-
| style="text-align:left;"| Харрисон Барнс || 6 || 6 || 32.9 || .373 || .421 || .778 || 5.8 || 0.8 || 0.8 || 0.5 || 8.8
|-
| style="text-align:left;"| Эндрю Богут || 4 || 3 || 18.4 || .444 || .000 || .500 || 6.0 || 1.5 || 0.3 || 1.3 || 2.5
|-
| style="text-align:left;"| Стефен Карри || 6 || 6 || 42.5 || .443 || .385 || .885 || 5.2 || 6.3 || 1.8 || 0.2 || 26.0
|-
| style="text-align:left;"| Фестус Эзели || 5 || 0 || 10.0 || .467 || .000 || .727 || 3.4 || 0.4 || 0.0 || 0.6 || 4.4
|-
| style="text-align:left;"| Дрэймонд Грин || 6 || 6 || 37.0 || .381 || .263 || .735 || 8.3 || 5.0 || 2.2 || 1.2 || 13.0
|-
| style="text-align:left;"| Джастин Холидей || 1 || 0 || 2.1 || .000 || .000 || .000 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
|-! style="background:#FDE910;"
| style="text-align:left;"| Андре Игудала || 6 || 3 || 37.1 || .521 || .400 || .357 || 5.8 || 4.0 || 1.3 || 0.3 || 16.3
|-
| style="text-align:left;"| Дэвид Ли || 4 || 0 || 9.7 || .533 || .000 || .545 || 2.5 || 1.5 || 0.3 || 0.0 || 5.5
|-
| style="text-align:left;"|  Шон Ливингстон || 6 || 0 || 20.1 || .480 || .000 || .750 || 3.5 || 2.2 || 0.3 || 0.3 || 5.0
|-
| style="text-align:left;"| Джеймс Майкл Макаду || 1 || 0 || 1.2 || .000 || .000 || .000 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
|-
| style="text-align:left;"| Маррис Спейтс || 3 || 0 || 5.3 || .308 || .000 || .500 || 1.7 || 0.3 || 0.3 || 0.0 || 3.0
|-
| style="text-align:left;"| Клей Томпсон || 6 || 6 || 37.9 || .409 || .300 || .917 || 4.3 || 1.7 || 0.5 || 1.0 || 15.8
|}

Кливленд Кавальерс 

|-
| style="text-align:left;"| Мэттью Деллаведова || 6 || 5 || 31.8 || .283 || .231 || .818 || 2.7 || 2.7 || 1.2 || 0.0 || 7.5
|-
| style="text-align:left;"| Джо Харрис || 2 || 0 || 1.6 || .000 || .000 || .500 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.5
|-
| style="text-align:left;"| Кайри Ирвинг || 1 || 1 || 43.6 || .455 || .250 || 1.000 || 7.0 || 6.0 || 4.0 || 2.0 || 23.0
|-
| style="text-align:left;"| Леброн Джеймс || 6 || 6 || 45.7 || .398 || .310 || .687 || 13.3 || 8.8 || 1.3 || 0.5 || 35.8
|-
| style="text-align:left;"| Джеймс Джонс || 6 || 0 || 18.8 || .316 || .308 || 1.000 || 1.3 || 0.3 || 0.7 || 0.2 || 3.3
|-
| style="text-align:left;"| Майк Миллер || 5 || 0 || 5.7 || .500 || .500 || .000 || 0.2 || 0.0 || 0.2 || 0.0 || 0.6
|-
| style="text-align:left;"| Тимофей Мозгов || 6 || 6 || 28.3 || .551 || .000 || .750 || 7.5 || 1.0 || 0.5 || 1.5 || 14.0
|-
| style="text-align:left;"| Кендрик Перкинс || 1 || 0 || 3.1 || .000 || .000 || 1.000 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 2.0
|-
| style="text-align:left;"| Иман Шамперт || 6 || 6 || 35.9 || .256 || .320 || .643 || 3.8 || 0.7 || 1.8 || 0.7 || 6.5
|-
| style="text-align:left;"| Джей Ар Смит || 6 || 0 || 33.6 || .312 || .294 || .600 || 4.3 || 1.0 || 0.5 || 0.8 || 11.5
|-
| style="text-align:left;"| Тристан Томпсон || 6 || 6 || 41.1 || .500 || .000 || .600 || 13.0 || 0.3 || 0.7 || 1.0 || 10.0
|}

Примечания

Ссылки 
 Official Site
 

НБА в сезоне 2014/2015
Финал НБА
Июнь 2015 года